Glenville (Minnesota)
 Glenville (Virgínia de l'Oest)
 East Glenville, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York.